I vangeli sono libri che raccontano la vita e la predicazione di Gesù.

Con Vangelo ci si può riferire anche alle voci:

Vangelo, grado della Ndrangheta.
Vangelo, nella messa, la parte della Liturgia della Parola dedicata alla lettura dei vangeli.
Vangelo, volume che riunisce i quattro vangeli canonici.

Altri progetti